Kuchnia polowa – sprzęt wojskowy służący do przyrządzania potraw w warunkach bojowych,
 Kuchnia wojskowa (sztuka kulinarna) – część sztuki kulinarnej związana z przyrządzaniem potraw dla wojska lub w warunkach bojowych.